Stati Uniti d'America
 Vevay – capoluogo della Contea di Switzerland, Indiana
 Vevay – township della Contea di Ingham, Michigan